|
|-
|align="right"|

|}
Het WTA-tennistoernooi van Straatsburg (officieel Internationaux de Strasbourg) van 2018 vond plaats van zondag 20 tot en met zaterdag 26 mei 2018 in de Franse plaats Straatsburg. Het was de 32e editie van het toernooi. Er werd gespeeld op gravelbanen.

Enkelspel 
Titelverdedigster Samantha Stosur bereikte de kwartfinale – daarin werd zij uitgeschakeld door Dominika Cibulková.

De als eerste geplaatste Australische Ashleigh Barty bereikte de halve finale. Daarin moest zij de strijd opgeven wegens een onderrugblessure.

Het derde reekshoofd, Anastasija Pavljoetsjenkova uit Rusland, won het toernooi. In de finale versloeg zij de als vijfde geplaatste Slowaakse Dominika Cibulková in drie sets die alle drie eindigden in een tiebreak. Pavljoetsjenkova wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Straatsburg op haar naam te schrijven. Het was haar twaalfde WTA-titel, de eerste van 2018.

Er waren geen deelneemsters uit de Lage Landen.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 

|
|-
|align="right"|

|}
Titelhoudsters Ashleigh Barty en Casey Dellacqua hadden zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven.

Het eerste reekshoofd, Chan Hao-ching en Yang Zhaoxuan, strandde in de eerste ronde.

Het ongeplaatste Roemeense duo Mihaela Buzărnescu en Raluca Olaru won het toernooi. In de finale versloegen zij het als derde geplaatste koppel Nadija Kitsjenok en Anastasia Rodionova in twee sets. Het was hun eerste gezamenlijke titel. Olaru had daarnaast acht eerdere dubbelspeltitels met andere partners; Buzărnescu geen.

Er waren geen deelneemsters uit de Lage Landen.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 

  Toernooischema WTA
  Toernooischema ITF

Straatsburg 2018
Straatsburg